Rostmossor (Marsupella) är ett släkte av bladmossor. Rostmossor ingår i familjen Gymnomitriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor